Atlantisch Canada, de vier Canadese provincies langs de Atlantische Oceaan
 Belgische Oostkust, de meeste oostelijke kustgemeentes van België
 Oostkust van de Verenigde Staten, de Amerikaanse staten langs de Atlantische Oceaan

Zie ook 
 East Coast (doorverwijspagina)
 Westkust (doorverwijspagina)